Les États fédérés de Micronésie sont subdivisés administrativement en États, eux-mêmes divisés en municipalités.

États 

Les États des États fédérés de Micronésie constituent la division administrative de premier niveau de ce pays d'Océanie. Ils sont au nombre de quatre : Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap. Ils sont eux-mêmes divisés en municipalités.

Ces États rassemblent de nombreuses îles et atolls à l'exception de celui de Kosrae qui ne couvre qu'une île principale et quelques petites îles limitrophes.

Chacun de ces états a sa propre constitution, sa propre assemblée élue et son gouverneur qu'il choisit. Les gouvernements des États conservent un pouvoir considérable, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques budgétaires. Chaque État élit tous les quatre ans un sénateur pour le Congrès des États fédérés de Micronésie dont le mandat est d'une durée de quatre ans. Le président et le vice-président des États fédérés de Micronésie sont choisis parmi eux. Leurs sièges de sénateurs sont remplacés lors d'une élection partielle. Dix autres sénateurs sont élus pour deux ans dans des circonscriptions à siège unique, réparties entre les États au prorata de la population : Kosrae et Yap ont chacun un représentant, Pohnpei trois et Chuuk cinq.

Municipalités 
Les municipalités des États fédérés de Micronésie constituent la division administrative de deuxième niveau de ce pays d'Océanie. Elles sont au nombre de 74.

Les municipalités peuvent regrouper plusieurs localités dont la principale a généralement le même nom que celui de la municipalité. Hormis les cas de Kolonia pour Pohnpei et Weno pour Chuuk, les capitales des États, Colonia pour Yap, Tofol pour Kosrae, et la capitale fédérale, Palikir, se trouvent dans des municipalités portant des noms différents. L'État de Chuuk comprend quarante municipalités, celui de Kosrae seulement quatre, l'État de Pohnpei douze municipalités et l'État de Yap vingt-et-une.

Liste des municipalités actuelles 
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la population dans les municipalités actuelles. Les résultats des recensements antérieurs à 1958 lorsqu'ils ont été retrouvés sont disponibles sur les pages de chaque État. 
Les recensements de 1985, 1986, 1987 et 1989 appartiennent à une même campagne de recensement étalée sur quatre ans. Les résultats détaillés du recensement de 2010 ne sont pas encore disponibles pour l'État de Chuuk. La population des municipalités de Paata, Polle et Wonei fut parfois rattachée à celle de Tol, les municipalités de Fono et Pis-Panewu à celle de Weno. Les chiffres en italiques correspondent à la population des municipalités regroupées, ceux entre parenthèses à la population spécifique indépendamment du regroupement. Les municipalités d'Oroluk et Sorol existent toujours mais sont inhabitées.

Liste des municipalités disparues 
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la population dans les municipalités disparues.

La municipalité de Walung fut créée par le regroupement de plusieurs morceaux de villages de l'île de Kosrae. Les municipalités constituées par les îles de And, Eate et Pakin ont eu une existence très éphémères puisqu'elles ne sont apparues que dans le recensement de 1970. Leur population pour cette année a été rattachée dans le tableau précédent à la municipalité de laquelle elles avaient été détachées puis rattachées.

Notes et références